Jacques Despierre peut désigner :
 Jacques Despierre (1912-1995), un peintre français ;
 Jacques Despierre (1928-),  un évêque catholique français.